Chicerea se poate referi la:

Chicerea, Bacău
Chicerea, Iași
Chicerea, Neamț

Toponime românești